Cordona ist der Familienname folgender Personen:

 Diana di Cordona (1499–1550), Kurtisane und Mätresse
 Katharina von Cordona (1519–1577), spanische Adlige, Erzieherin am spanischen Königshof